Марбумкомбинат — топоним:

Россия 
 Марбумкомбинат — предприятие целлюлозно-бумажного комплекса России, расположенное в городе Волжск Республики Марий Эл.
 Марбумкомбинат — остановочный пункт Казанского региона Горьковской железной дороги РЖД, расположенный в городе Волжск Республики Марий Эл.